Die Abkürzung WGB kann bedeuten:

 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
 Weltgewerkschaftsbund
 Württembergisches Gebirgsbataillon

WGB